Вирий Непоциан (консул 301 года);
 Вирий Непоциан (консул 336 года) — возможно, сын или внук предыдущего;
 Юлий Непоциан — римский узурпатор 350 года, возможно, сын предыдущего;
 Непоциан (военный магистр) — военный магистр при императоре Майориане, отец Юлия Непота;
 Непоциан Астурийский — вестготский граф и узурпатор трона Астурии в 842 г.